Ваљесиљо има више значења:

 Ваљесиљо (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваљесиљо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Ваљесиљо (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваљесиљо (Ваљесиљо, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику